Suite hace referencia a varios artículos:

Arte
 Suite, un tipo de pieza musical.
 Suite, obra de teatro de Carlos Batlle.
 Suite, grupo musical español.

Informática
 Suite de Internet, conjunto de aplicaciones relacionadas con Internet.
 Suite ofimática o paquete de oficina, conjunto de software para el uso en oficinas y entornos profesionales.
 Suite robótica, entorno visual para el control de robots.

Hostelería
 Suite, tipo de habitación en un hotel.